Groß Sawadden ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Groß Sawadden (1938 bis 1945 Groß Budschen, Kreis Angerburg, Ostpreußen), siehe Budzewo, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Sawadden, historischer Name von Sawadden (1938 bis 1945 Schwalgenort, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), siehe Zawady Oleckie, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren